Het Jodenbergje, een Joodse begraafplaats bij Hardenberg
 De Joodse begraafplaats in Grevenbicht, lokaal bekend als het Jodenbergje.
 De oude Joodse begraafplaats in Terborg, bekend als de Jodenberg.
 Een verdwenen grafheuvel in het Zeijerveld, in de jaren veertig opgegraven door Albert van Giffen, eveneens Jodenbergje genoemd.
 Jüdenberg, een woonkern van de Duitse stad Gräfenhainichen

Zie ook
 Grafheuvel